NIA steht als Abkürzung für:

 National Inflation Association, (deutsch Nationaler Inflations Verband)
 National Institute on Aging, siehe National Institutes of Health#Institute
 National Intelligence Agency, Organisation in vielen Staaten
 National Iraqi Alliance, die Irakische Nationalallianz
 Nederlands Instituut in Athene, das niederländische archäologische Institut in Athen 
 Neural Impulse Actuator, eine Schnittstelle zwischen Hirn und Computer 
 Neuromuskuläre Integrative Aktion, eine Fitness-Sportart, die Elemente aus Kampfsportarten, Tanzstilen und Entspannungstechniken verbindet. 
 Nevis Island Administration, Verwaltung der westindischen Insel Nevis
 Nile Air, eine ägyptische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Nimba Airport, Flughafen in Nimba, Liberia, nach dem IATA-Flughafencode
 Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (DIN NIA) ist ein Teil des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN), Sitz in Berlin 
 Northern Ireland Assembly (dt.: Nordirland-Versammlung; irisch: Tionól Thuaisceart Éireann; Scots: Norlin Airlann Semmlie), das Parlament für die Provinz Nordirland
 Norwich International Airport, internationaler Flughafen in Norwich
 Nuclear Industry Association (Interessenverband der britischen Atomindustrie)   

Nia steht für:

 Nia, ein weiblicher Vorname, Namensträgerinnen siehe dort
 Hosein Sobhani-Nia (* 1954), iranischer Diplomat

Siehe auch:
 NYA
 Niya

Abkürzung